IV liga polska w piłce nożnej – czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce w sezonie 1969/1970.

Ligi okręgowe

Rzeszów 

 Do niższej klasy rozgrywkowej zostały zdegradowane trzy ostatnie drużyny.

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
1969 w polskim sporcie
1970 w polskim sporcie